Пировы-Городищи — село в Вязниковском районе Владимирской области России, входит в состав муниципального образования «Город Вязники».

География 
Село расположено на правом берегу Клязьмы в 3 км на восток от Вязников, с севера с селу примыкают остатки древнерусского городища Ярополча-Залесского.

История 
Первые сведения о церкви в этом селе находятся в патриарших окладных книгах 1656 года, где отмечена церковь Сергия Чудотворца в вотчине Троицкого Сергиева монастыря. По переписным книгам 1678 года в селе Пировы Городищи значились двор монастырский, 8 дворов детенышей монастырских, 13 дворов крестьянских и 2 бобыльских. В 1706 году в Пировых Городищах был построен и освящен теплый деревянный храм во имя Святого пророка Илии, а в 1711 году была построена вновь и церковь во имя преподобного Сергия. Село Пировы Городищи принадлежали Троице-Сергиеву монастырю до 1764 года. В 1806 году вместо этих двух деревянных церквей построен в Городищах каменный храм. Престолов в храме было три: главный — во имя преподобного Сергия Радонежского, в приделах теплых — во имя Святого пророка Илии и в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В селе Пировы Городищи с 1889 года существовала церковно-приходская школа, учащихся в 1897 году было 29.
 
До революции село в составе Олтушевской волости Вязниковского уезда.

В годы Советской власти центральная усадьба колхоза «Родина». В селе проходили съёмки фильма «Из жизни Фёдора Кузькина».

Население

Достопримечательности 
 Церковь Сергия Радонежского (1806).
 Дом культуры
 Старый город Ярополча-Залесский разрушенный татаро-монголами в XII веке.

Примечания

Ссылки 
 Интернет-энциклопедия «Виртуальный город Владимир».

Населённые пункты Вязниковского района